Olaszország
Varese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Varese Ligure, település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében
Varese megye, megye Olaszországban, Lombardia régióban

Egyéb
Varese Calcio SSD,  olasz labdarúgócsapat